Molekulska formula -{C26H44N7O17P3S}- se može odnositi na:

 2-Metilbutiril-KoA
 Izovaleril-KoA